Джеймс Э́ндрю Э́рик Фелпс (; род. 25 февраля 1986, Бирмингем) — британский актёр. Известен по роли Фреда Уизли в фильмах о Гарри Поттере.

Биография 
Родился в Саттон-Колфилд, Великобритания. Его имя включает в себя имена деда и дяди. Появился на свет на 13 минут позже своего брата-близнеца Оливера Фелпса. Других детей в семье нет. Вместе учились в начальной школе Литтл-Саттон и средней школе Артура Терри. Ещё в школе участвовали в нескольких театральных постановках.

В 2000 мать близнецов узнала о прослушивании в Лидсе, и ребята сразу же настроились на участие. Мальчики поехали за 200 миль от своего дома, и через несколько дней им сообщили, что они будут играть близнецов Уизли (Джордж — Оливер, Фред — Джеймс), в экранизации книги «Гарри Поттер», которой они увлекались с детства. Снялись во всех частях «Гарри Поттера». Также в 2008 году братьев Фелпс пригласили сниматься в 3 сезоне сериала «Питер Кингдом вас не бросит».

Семья 
Отец — Мартин Фелпс, мать — Сьюзен Фелпс. Брат-близнец — Оливер Фелпс.

Личная жизнь 
Из спорта Джеймсу приходится по душе гольф и футбол. Нередко актёр делится с фанатами фотографиями с пробежек, походов и с занятий велоспортом. Фелпс болеет за команду «Бирмингем Сити», его брат-близнец предпочитает «Астон Виллу». Братья частенько спорят о том, какая команда лучше.

Джеймс участвует в деятельности благотворительных организаций Help Harry Help Others и Virgin Money Giving. Актёр также активный член проекта «Три пика», в котором альпинисты-любители в течение суток покоряют три вершины.

У него две бородатые колли — Эун и Руперт.

Проживает в Лондоне.

Актёрские работы 
  — Гарри Поттер и философский камень — Фред Уизли
  — Гарри Поттер и тайная комната — Фред Уизли
  — Гарри Поттер и узник Азкабана — Фред Уизли
  — Гарри Поттер и Кубок огня — Фред Уизли
  — Гарри Поттер и Орден Феникса — Фред Уизли
  — Питер Кингдом вас не бросит — Каллум Андерсон
 2009 — Глаз разума
  — Гарри Поттер и Принц-полукровка — Фред Уизли
  — Гарри Поттер и Дары Смерти: часть 1 — Фред Уизли
  — Гарри Поттер и Дары Смерти: часть 2 — Фред Уизли
  — Район 3 — Джимми
 2012 — The Turn
  — Гамлет — Гильденстерн
 2014 — Хогвартс Экспресс
  —  — Брайан Картер
  — Пэчворк — Гарретт
 2019 — 7 дней: История слепого Дэйва Хили
 2019 — Кадия: Мир внутри
 2021 — Прошлой ночью в Сохо
 2022 — Возвращение в Хогвартс — в роли самого себя

Ссылки 

Киноактёры Великобритании